

Personnalités 

 Cosimo Trono (né en 1948), psychanalyste et écrivain italien et français ; 
 Didier Trono (né en 1956), virologue suisse.

Lieux 

 , localité en Suède.
 , localité en Lombardie, Italie.

Musique 
 Diante do Trono, groupe de musique contemporaine  chrétienne brésilien.